Михеев, Виктор:
 Михеев, Виктор Ефимович (1930 — ?) — тракторист, Герой Социалистического Труда. 
 Михеев, Виктор Илларионович (1918—1943) — советский лётчик Великой Отечественной войны.
 Михеев, Виктор Петрович (1933—2003) — советский и российский учёный в области технологии железнодорожного транспорта.